Соревнования по борьбе в весовой категории до 66 килограммов на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 16 августа 2016 года на Арене Кариока 2 с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00 В этом весе приняло участие 19 спортсменов.

Призёры

Превью  

Федерация Объединённый мир борьбы называет следующих спортсменов претендентами на призовые места : 

Со-фавориты
 Чемпион мира 2015 года и чемпион Европы 2014 года  Франк Штеблер (№1 мирового рейтинга);
 Чемпион олимпийских игр 2008 года, чемпион мира 2009 года, действующий чемпион Европы Ислам Бека-Альбиев (№4) . 
Претенденты
 Действующий олимпийский вице-чемпион, трёхкратный чемпион Европы Тамаш Лёринц (№2);
 Чемпион мира 2013 года, чемпион Азии 2015 года Рю Хан Су (№3) ;
 Чемпион мира 2014 года, вице-чемпион Европы 2016 года Давор Штефанек (№6)

Тёмные лошадки
 Олимпийский чемпион 2012 года в весе до 60 килограммов Омид Норузи (№18), который с 2012 года был на подиуме лишь в командных соревнованиях, за исключением серебряной медали чемпионата мира 2014 года.  
 Серебряный призёр Европейских игр 2015 Мигран Арутюнян (№8)
Счастливый танцор
 Расул Чунаев. Действующий чемпион мира в не-олимпийской категории до 71 килограмма, № 1 в мировом рейтинге в этой категории, запомнился болельщикам своим танцем после победы над Исламом Бека-Альбиевым в финале Универсиады в 2013 году.

Турнир

Победители

Турнирная таблица

Комментарии

Примечания 

Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 2016